Rottau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rottau (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Rottau (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Rottau (Gemeinde Reißeck), Ortsteil von Kolbnitz, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten